Łuczyce ist der Name zweier polnischer Dörfer:
 Łuczyce (Przemyśl) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Przemyśl
 Łuczyce (Kocmyrzów-Luborzyca) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Kocmyrzów-Luborzyca